Бета може да се отнася до:

 Бета (гръцка буква) – втората буква от гръцката азбука;
 Бета версия (или просто Бета) – първата версия на компютърна програма, предназначена за тестване
 Бета (астрономия) – втората по яркост звезда от дадено съзвездие.
 Бета частица
 Бета-разпад
 Бета – декоративна риба